DRM:
 Digital Rights Management — технические средства защиты авторских прав.
 Digital Radio Mondiale — стандарт цифрового радиовещания.
 Deutsche Rennsport Meisterschaft — немецкий автогоночный чемпионат, проводившийся с 1972 года по 1985 год.
 Direct Rendering Manager — компонент Direct Rendering Infrastructure, загружаемый в ядро ОС.
 Direction du renseignement militaire (Управление военной разведки) — военная разведка Франции.
 Vermona DRM1 — немецкая аналоговая драм-машина.